Joinville Eau Vive est une association sportive de canoë-kayak, basée à Joinville-le-Pont, en France.

Histoire 
Joinville Eau Vive est une association créée en 1970, sous l'impulsion de membres de l'équipe de France de canoë-kayak, dont Jean Boudehen, médaille d’argent en  canoë biplace hommes avec Michel Chapuis lors des épreuves de Canoë-kayak aux Jeux olympiques d'été de 1964, organisées à Osaka (Japon).

L'association a monté une école de pagaie en 1972. Elle est affiliée à la Fédération française de canoë-kayak (FFCK) depuis sa fondation. Le siège de la fédération se situe dans la commune où est installé Joinville Eau Vive, à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) jusqu'en 2020 où elle déménage sur le site des jeux olympiques de 2024, le stade d'eau vive de Vaires sur Marne.

Activités 
Trois disciplines sont pratiquées à Joinville Eau Vive : le slalom, la descente et le freestyle. Le club a également introduit la pratique du rodéo, mélange de kayak acrobatique et d'eau vive.
La Descente est pratiquée en compétition à Joinville Eau Vive. En Descente, il y a deux types de course: le sprint (course d'environ 2 minutes) et la classique (course d'environ 15 minutes). 
La pratique du canoë kayak en loisir occupe une place très importante au sein du club.
Les membres du club ont organisé plusieurs expéditions en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Organisation 
Joinville Eau Vive a sa base au centre de Joinville-le-Pont, sur l'île Fanac, site classé au bord de la Marne. Il voisine avec un autre club sportif, l’Aviron Marne et Joinville.

Le club comporte quatre sections : jeunes, loisirs, compétition, freestyle. 

En 2008, l’association a pour président Georges Lepallec.

Résultats 
Le club était classé en  dans le classement national des clubs de la FFCK pour l’année 2008 et figurait en catégorie Nationale 3.

Au , le club de Joinville Eau Vive était classé 10 au classement club en catégorie Nationale 1.

Championnats de France de descente 2011 à Bourg st Maurice (Alpes)  

EN Canoë Monoplace Dame: 
Julie Fievez (sénior) se classe  en sprint et  en classique
EN Canoë Monoplace Homme : 
Tanguy Marquer se classe en  en classique et en  en sprint N1
Benjamin Vaurs (vétéran)se classe au pied du podium en classique et  en sprint N2
VUILLERMOT THOMAS (cadet) se classe  en classique
EN Canoë Biplace mixte : 
FIEVEZ JULIE et MASSONNET GILLES se classent  en classique et remportent le titre de champions de France en Sprint N2
EN Canoë Biplace homme :
PAOLETTI PHILIPPE et REMY PHILIPPE (vétéran) se classent 
DABOUT PHILIPPE et KRONOVSEK PATRICK (vétéran) se classent 
EN kayak Dame : 
MARCELLI ELODIE (cadette) termine  en classique et obtient le titre de CHAMPIONNE DE FRANCE en sprint !
PAOLETTI JULIE (sénior) se classe  de classique et 12 en sprint N1
RUFFIN-PAYEN CHLOE (junior) se classe  en classique et  en sprint N2
VAN DER VOSSEN SYLVIA (vétéran) se classe  en sprint et en classique
EN kayak homme: 
ATIBARD LOUIS (cadet) se classe  en classique
COUTISSON GREGOIRE (sénior, catégorie reine) se classe  en classique.

Championnats du monde junior de descente 2009 en Suisse 
Julie PAOLETTI se classe  en sprint à 1 seconde du podium ( Française),  en classique, et  en sprint par équipe

Championnats de France de descente 2009 à l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes)
Titres de champions de France 2009
 Julie Fievez, double championne de France en canoë (classique et sprint)
 Julie Fievez et Gilles Massonnet, champions de France en canoë biplace mixte classique
 Benjamin Vaurs, champion de France en canoë vétéran en classique

Championnats de France de Descente 2008 sur le Chalaux
Titres de champions de France 2008
 Julie Fievez en canoë pour la course classique ;
 Justine Kronovsek, Gabrielle Joly et Chloë Ruffin-Payen en cadettes pour la course par équipe ;
 Julie Fievez et Gilles Massonnet en canoë mixte pour la course classique ;
 Tanguy Marquer en canoë pour la course classique ;
 Tanguy Marquer en canoë pour le sprint ;
 Tanguy Marquer et Eliott Ruffin-Payen en canoë biplace pour la course classique ;
 Tanguy Marquer et Eliott Ruffin-Payen en canoë biplace pour le sprint;

Championnats d'Europe de Descente 2008 en Italie
Titres de vice-champions d'Europe Junior 2008
 Tanguy Marquer, en C1 pour le sprint individuel ;
 Tanguy Marquer, au sein de l'équipe de France, en C1 pour le sprint par équipe ;
 Tanguy Marquer, au sein de l'équipe de France, en C1 pour la classique par équipe.

Championnats de France de Descente 2007 sur l'Isère
Titre de champion de France junior 2007
 Tanguy Marquer en canoë pour la course classique ;

Championnats de France de Descente 2006 sur l'Isère
Titres de champions de France cadet 2007
 Tanguy Marquer en canoë pour la course classique ;
 Tanguy Marquer en canoë pour le sprint ;

Voir aussi 
 Slalom (canoë-kayak)
 Descente (canoë-kayak)
 Kayak rodéo

Liens externes 
 Site officiel de Joinville Eau Vive

Club de canoë-kayak en France
Sport à Joinville-le-Pont
Joinville